18001–18500. • 18501–19000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája